Argo Mulyo (Belalau), een plaats in Indonesië
Argo Mulyo (Belitang Jaya), een plaats in Indonesië
Argo Mulyo (Cangkringan), een plaats in Indonesië
Argo Mulyo (Muara Sugihan), een plaats in Indonesië